Бибесхайм-ам-Райн () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Грос-Герау.  Население составляет 6447 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,68 км². Официальный код — 06 4 33 001.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена